Räpina (gemeente), gemeente in de Estlandse provincie Põlvamaa
 Räpina (stad), plaats in de Estlandse provincie Põlvamaa, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente